(567) Елевтерия () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S. Он был открыт 28 мая 1905 года немецким астрономом Паулем Гёцем в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Название астероида в переводе с греческого означает «свобода».

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,186.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Паулем Гёцем